Francisco Lopes peut désigner :
 Francisco Madeira Lopes, homme politique portugais ;
 Francisco José de Almeida Lopes, homme politique portugais ;
 Francisco Craveiro Lopes, un homme politique et militaire portugais ;
 , homme politique du Timor-Oriental.